Alsàcia fou un comtat de l'edat mitjana, dividit en dues branques, Alta i Baixa Alsàcia. La primera va passar a Chartres i la segona va ser absorbida per Lorena i Vaudemont.

Ducat d'Alsàcia 
Al segle VII el ducat d'Alàmnia, que havia estat sotmès pels merovingis, s'havia fet virtualment independent; per aquesta raó, amb finalitat militar, els francs van establir vers 650 una administració a Alsàcia dirigida per ducs.

 640 - vers 654: Gondoí d'Alsàcia (fundador de l'abadia de Moutier-Grandval)
 vers 654 - 662: Bonifaci d'Alsàcia
 662 - 690: Eticó-Adalric, (vers 635 - 690), duc d'Alsàcia 
 690 - 722: Adalbert (vers 665 - 722), duc d'Alsàcia, fill
 722 - 767: Luitfrid I (715 - 767), duc d'Alsàcia, fill

A finals del segle VIII, Pipí el Breu, qui sabia com havia estat de perjudicial el poder dels ducs d'Alsàcia pels merovingis, va suprimir la dignitat ducal que tenia Luitfrid I d'Alsàcia, conservant no obstant a l'Alsàcia i a la Suàbia el títol de ducat.

L'imperi carolingi va començar a desfer-se amb Lluís el Pietós mort el 840. En aquest període inestable, l'Alsàcia va canviar de mans diverses vegades passant a la Lotarínngia i a Germània. Lotari II va restablir breument el títol ducal pel seu fill Hug el 865.

El 925, Enric l'Ocellaire va agregar el ducat d'Alsàcia al de Suàbia. Alsàcia va quedar llavors lligada al ducat de Suàbia on van tenir paper principal els Hohenstaufen que van donar diversos emperadors.

L'any 1012, a la mort d'Hermann III de Suàbia, el títol de duc d'Alsàcia fou defintivament suprimit i el territori fou separat de Suàbia i erigit en comtat que fou feu de l'imperi.

Comtes d'Alsàcia

Comtes de la branca de Baixa Alsacia o Nordgau 
 Eticó I, duc d'Alsàcia 662 - 690 
 Eticó II, comte de la Baixa Alsàcia 690-723 (fill)
 Alberic I, comte de la Baixa Alsàcia 723-735 (fill)
 Rhutard I, comte de la Baixa Alsàcia 735-765 (fill de Luitfrid I d'Alsàcia)
 Eberard I, comte de la Baixa Alsàcia 765-777, (fill)
 Ulric o Udalric, comte de la Baixa Alsàcia 778-804: 
 Rutelí, comte de la Baixa Alsàcia (vers 805)
 Ercangari, comte de la Baixa Alsàcia, abans de 817 (de l'Alta Alsàcia vers 802-822) 
 Wuorand, comte de la Baixa Alsàcia (vers 825)
 Meginard I, comte d'Hamalant ?-844 (fill d'Eberard I)
 Eberard II, comte de la Baixa Alsàcia 844-881 (germà)
 Adalbert II, comte de la Baixa Alsàcia vers 881-890
 Eberard III, comte de la Baixa Alsàcia 890-910 o 920 (fill d'Eberard II)
 Hug III de Hohenburg o Hug I comte de la Baixa Alsàcia 910 o 920-940 (fill)
 Eberard IV, comte de la Baixa Alsàcia 940-951 (fill)
 Hug IV o Hug II comte de la Baixa Alsàcia i d'Egisheim 951-984, (fill)
 Gerard I, comte d'Egisheim 984-1009 (germà)
 Eberard V, vescomte de la Baixa Alsàcia 984-996 (fill d'Hug IV)
 Luitfrid VII de l'Alta Alsàcia (esmentat vers 996)
 Hug V o III, comte de la Baixa Alsàcia i l'alta Lorena 984-999, (fill d'Eberard V)
 Otó I comte de Nordgau i Sundgau vers 1003-1024 
 Eberard VI de Nordgau (vers 1000-1016) (fill d'Eberard V)
 Weziló, vers 1027
 Gerard II, comte d'Egisheim 1009-1038, (fill de Gerard I)
 Gerard III, comte d'Egisheim 1038-1075 (fill)
 Hug VI o IV de Nordgau, fill d'Hug II (IV) vers 1035-1045 
 Enric I, fill del comte Hug de Dabo o Dagsburg (que era bfill d'Hug IV), 1048-1065 : 
 Gerard IV, fill de Gerard III d'Eguisheim i de Dagsburg (Gerard III era fill d'Hug IV) vers 1065-1077 (probablement personatge diferent del Gerard dit d'Alsàcia, comte de Châtenois, duc de l'Alta Lorena 1049-1071) 
 Heilwig 1075-1118 comtessa d'Egisheim
 Hug V o VII de Nordgau, fill d'Enric I, vers 1077-1089 
 Gerard I comte de Vaudemont (marit, fill de Gerard I de Lorena) 
 Simó I d'Alsàcia, duc de Lorena (fill) 1115-1139 (fill, o nebot si fou fill de Dieteric II -Thierry el Valent- duc de l'Alta Lorena fill de Gerard I de Lorena el germà de Gerard I de Vaudemont) 1071-1115

 Vegeu Lorena

Comtes de la branca de l'Alta Alsàcia o Sundgau 
 Eticó I, duc d'Alsàcia, 662-690
 Adalbert I, duc d'Alsàcia 690-722, (fill)
 Eberard d'Eguisheim (722 - 747), (fill segon)
 Garí (vers 747-769)
 Pirathilon (vers 769-770)
 Luitfrid I, duc d'Alsàcia 722-767 (fill d'Adalbert I)
 Luitfrid II, comte de l'Alta Alsàcia vers 770-802, (fill)
 Ercangari (vers 802-828)
 Gerold (vers 828-829)
 Hug I "el Desconfiat", comte de Tours i de l'Alta Alsacia ?-837, (fill)
 Luitfrid III, comte de l'Alta Alsàcia 837-864 (fill) 
 Hug II, comte de l'Alta Alsàcia i comte de Bourges, Auxerre i Nevers, 864-880 (fill)
 Esteve, comte de Bourges, 880 ? (fill)
 Hug III, comte de Bourges, ?-892 (fill)
 Riquilda I, 892-? (filla)
 Tibaud, Vescomte de Troyes ? (marit), vescomtes de Troyes
 Riquilda II (filla d'Hug d'un segon matrimoni) ?
 Tibaud, Comte de Chartres i de Bourges, comtes de Chartres
 Liutfrid IV 880-910 (germà d'Hug II)
 Liutfrid V 910-938 (fill)
 Gontran el Ric 938-954
 Luitfrid VI, germà, 954 - 977 
 Luitfrid VII, mort sense descendents, fill,977 - ?
 Otó I, vers 1003
 Giselbert, vers 1027
 Beringer, vers 1048
 Cunon, vers 1052 
 Rodolf, vers 1063
 Enric, vers 1064

Genealogia 
Amb més detall vegeu: Genealogia dels Eticònides

Enllaços externs 
 El Sundgau a l'Edat Mitjana 
 Dinastia de Lorena 
 Tercera dinastia d'Anjou
 Dinastia de Vaudémont

Notes 

Alsacia
Història d'Alsàcia
Alsàcia